Keniaans rugbyteam (mannen), het rugbyteam van Kenia voor mannen.
Keniaans rugbyteam (vrouwen), het rugbyteam van Kenia voor vrouwen.
Keniaans rugby sevensteam (mannen), de Keniaanse mannen-rugbyploeg in de zevenmansvariant
Keniaans rugby sevensteam (vrouwen), de Keniaanse vrouwen-rugbyploeg in de zevenmansvariant